Le nom Joe McDonnell est porté par les personnes suivantes :
 Joe McDonnell (1951-1981), un volontaire de l'Armée républicaine irlandaise provisoire, mort lors de la grève de la faim irlandaise de 1981 ;
 Joe McDonnell (1961-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Joe McDonnell (1973-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV.

Voir aussi